Ивановские Выселки — название населённых пунктов в России:

 Ивановские Выселки — деревня в Сасовском районе Рязанской области, упразднена в 2009 г.
 Ивановские Выселки — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.